Marche – plurale di marca

Geografia 
 La Marche – comune francese
 Marche – antica provincia francese
 Marche – regione d'Italia
 Marche-en-Famenne – comune belga

Trasporti
 Marche – fermata della metropolitana di Torino
 Marche – stazione della linea M5 della metropolitana di Milano

Altro
 Marche di nazionalità e immatricolazione – codice identificativo di un aeromobile
 Philippe Marché – ex giocatore di calcio a 5 belga